Karl Feuerbach, Duits wiskundige (1800-1834)
Naar deze wiskundige zijn onder meer vernoemd: driehoek van Feuerbach, Feuerbach-cirkel, punt van Feuerbach
 Anselm Feuerbach, Duits kunstschilder (1829-1880)
Medea's afscheid (Feuerbach), schilderij van bovengenoemde schilder
 Ludwig Feuerbach, Duits filosoof (1804-1872)
Stellingen over Feuerbach, stellingen van Karl Marx bij het werk van bovengenoemde filosoof
 Feuerbach (Stuttgart), plaats nabij Stuttgart, Duitsland
 Feuerbach (Neckar), rivier in Duitsland
 SpVgg 1898 Feuerbach, voormalige voetbalclub
 SportVg Feuerbach, sportclub